Паризи () — многозначный термин.

Фамилия 
 Паризи, Анджело (род. 1953) — британский и французский дзюдоист.
 Паризи, Артуро (род. 1940) — итальянский политик.
 Паризи, Джованни (1967—2009) — итальянский боксёр.
 Паризи, Джорджо (род. 1948) — итальянский физик-теоретик, лауреат Нобелевской премии.
 Паризи, Роналд Энтони (1943—2008) — американский астронавт.

Топоним 
 Паризи — историческая местность вокруг Парижа.
 Паризи — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Сан-Паулу.
 Паризи — село в Болнисском районе Грузии.

См. также 
 Парийзи — деревня в Эстонии.